Ronconi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Ronconi (1918–2012), italienischer Radrennfahrer
 Diego Ronconi (* 1964), deutscher Volleyball-Trainer
 Domenico Ronconi (1772–1839), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Felice Ronconi (1811–1875), italienischer Opernsänger
 Giorgio Ronconi (1810–1890), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Luca Ronconi (1933–2015), italienischer Theaterregisseur
 Sebastiano Ronconi (1814–1900), italienischer Opernsänger